Acetabulastoma är ett släkte av kräftdjur. Acetabulastoma ingår i familjen Paradoxostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Acetabulastoma